Siemens kan syfta på:

 Siemens (enhet) – SI-enheten för konduktans
 Siemens AG – ett tyskt globalt industriellt konglomerat
 Siemens AB – svenskt aktiebolag, dotterbolag till Siemens AG

Personer
 Werner von Siemens (1816–1892), en tysk vetenskapsman och industrialist
 Carl Wilhelm Siemens (1823–1883), en tysk vetenskapsman och industrialist Sir William Siemens
 Arnold von Siemens (1853–1918), en tysk industrialist
 Wilhelm von Siemens (1855–1919), en tysk industrialist
 Carl Friedrich von Siemens (1872–1941), en tysk industrialist
 Hermann von Siemens (1885–1986), en tysk industrialist
 Ernst von Siemens (1903–1990), en tysk industrialist